

Toponymie 
 Génis, commune française de la Dordogne en région Nouvelle-Aquitaine
 Saint-Génis-des-Fontaines, commune française des Pyrénées-Orientales en région Occitanie

Architecture 
 Église Saint-Génis de Thuès-Entre-Valls, église romane située à Thuès-Entre-Valls dans les Pyrénées-Orientales.

Géologie 
 Unité de Génis, succession métasédimentaire épizonale du Bas Limousin appartenant au socle varisque du Massif Central français.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 Génisse, vache n'ayant pas encore vêlé.